Il detentore del titolo Lawrence Doherty non ha partecipato.

Norman Brookes ha battuto in finale Arthur Gore 6-4 6-2 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1907